Сергей Ткачу́к:
 Ткачук, Сергей Васильевич — священник УПЦ КП, настоятель Сретенской церкви на Львовской площади города Киева.
 Ткачук, Сергей Владимирович (род. 1992) — казахстанский футболист.